Das erstmals ausgetragene 15-km-Skilanglauf-Verfolgungsrennen der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1992 fand am 15. Februar 1992 im Skistadion in Les Saisies statt. Gestartet wurde mit dem Abständen aus dem vorherigen 10-km-Lauf in der klassischen Technik vom 13. Februar. Olympiasieger wurde der Norweger Bjørn Dæhlie, der von Platz vier gestartet war, vor den Sieger über 10 km klassisch Vegard Ulvang und Giorgio Vanzetta, der von Platz sieben startete.

Daten 
 Datum: 15. Februar 1992
 Höhenunterschied: 112 m
 Maximalanstieg: 67 m
 Totalanstieg: 615 m
 102 Teilnehmer aus 39 Ländern, davon 99 in der Wertung

Ergebnisse 

Acht Teilnehmer des vorangegangenen 10-km-Laufs traten zum Verfolgungsrennen nicht an, darunter Jochen Behle.

Weblinks 
 Ergebnisse auf olympedia.org

15 km Verfolgung Manner